Kurfürstin Magdalena oder Kurfürstin Magdalene ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Eleonora Magdalena Gonzaga von Mantua-Nevers (1628–1686), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg (1655–1720), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen

Siehe auch:
 Magdalene von Sachsen (1507–1534), durch Heirat Kurprinzessin von Brandenburg

Siehe auch:
 Kurprinzessin Magdalena von Brandenburg, Gemälde das Magdalene von Sachsen darstellt